Влади́мир Влади́мирович Беляко́в () — советский и российский арабист. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Военного университета МО РФ, главный редактор журнала «Восточный архив».

Биография 
Родился 6 февраля 1950 года в семье военнослужащего. В 1972 году окончил с отличием факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений МИД СССР. По окончании служил в Советской армии (военный переводчик арабского языка). Работал корреспондентом Советского телевидения и радио в Ливане, в арабской редакции Московского радио, собственным корреспондентом газет «Правда» и «Труд» в Египте. Кандидат исторических наук (1977 г., Институт востоковедения АН СССР), доктор наук (2007 г., Институт Африки РАН). С 2002 г. — научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Научная деятельность 
Россия (СССР) и Египет, как межгосударственные отношения, так и гуманитарные связи; политические и социально-экономические проблемы современного Египта. Автор более 130 научных работ, включая 13 монографий.

Библиография

Книги

Статьи

Переводы произведений

Примечания 

Востоковеды СССР
Египтологи СССР
Выпускники МГИМО
Сотрудники Института востоковедения РАН
Историки России
Арабисты России
Востоковеды России
Преподаватели Военного университета МО РФ